Пётр Ткаче́нко:
 Ткаченко, Пётр Григорьевич (род. 1915) — советский футболист.
 Ткаченко, Пётр Семёнович (1913—1997) — советский и российский историк, профессор МГУ.
 Ткаченко, Пётр Тимофеевич (1914—1946) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Ткаченко, Пётр Фёдорович (1878—1919) — украинский музыкант, слепой кобзарь.